Als Britische Mount-Everest-Expedition werden die in den 1920er und 1930er Jahren erfolgten Besteigungsversuche des Mount Everest bezeichnet.

 Britische Mount-Everest-Expedition 1921
 Britische Mount-Everest-Expedition 1922
 Britische Mount-Everest-Expedition 1924
 Britische Mount-Everest-Expedition 1933
 Britische Mount-Everest-Expedition 1935
 Britische Mount-Everest-Expedition 1936
 Britische Mount-Everest-Expedition 1938